Лунде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лунде, Катрин (род. 1980) — норвежская гандболистка, вратарь, двукратная олимпийская чемпионка.
Лунде, Мартин (род. 1958) — американский рестлер, продюсер в рестлинге, более известный под именем Арн Андерсон.
 Лунде, Педер (младший) (род. 1942) — норвежский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1960 года.
 Лунде-Боргерсен, Кристин (род. 1980) — норвежская гандболистка. См. также 
 Битва при Лунде — сражение между шведской и датской армиями, состоявшееся 4 декабря 1676 года возле города Лунд.
 Лунд (значения)